Alvaredos puede referirse a:
 Alvaredos (España), aldea española de la parroquia de Montefurado, del municipio de Quiroga, provincia de Lugo, Galicia.
 Alvaredos (Portugal), antigua freguesia portuguesa del municipio de Minhais, distrito de Braganza.
 Sobreiró de Baixo e Alvaredos, freguesia portuguesa del municipio de Minhais, distrito de Braganza.